A 2006–2007-es magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztályának küzdelmei, hat csoportban játszódtak. A részt vevő csapatokat elhelyezkedésük alapján sorolták be a csoportokba. Azoknak az első helyezettjei jutottak fel, a következő szezonra, a másodosztályba. Az utolsó három pedig, kiesett a megyei első osztályba a következő évadra.

Az Alföld csoport győztese a Cegléd lett, a Bakony csoportot az Ajka nyerte, a Dráva csoportot a Kozármisleny, a Duna csoport küzdelmeit a Tököl zárta elsőként, a Mátra csoportban az ESMTK, míg a Tisza csoportban a Balkány diadalmaskodott.

Csoportok végeredményei

Jelmagyarázat 

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

Alföld csoport

Bakony csoport

Dráva csoport

Duna csoport

Mátra csoport

Tisza csoport

Külső hivatkozások 
 Az Alföld csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 
 A Bakony csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 
 A Dráva csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 
 A Duna csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 
 A Mátra csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 
 A Tisza csoport csoport eredményei a magyarfutball.hu-n 

Magyar 3

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok